El término compresor, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Un compresor (máquina), una máquina de fluido que trabaja entregándole energía a un fluido compresible.

Además, puede hacer referencia a:

 Un compresor (sonido), un procesador electrónico de sonido destinado a reducir el margen dinámico de la señal.
 Un compresor digital, un programa informático empleado para reducir el tamaño de un fichero.